Bonney ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bonney (Texas), Dorf im Brazoria County
 Bonney Lake, Stadt im Pierce County, Washington

Bonney ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Bonny (auch Anne Bonney; 1698–1782), irische Piratin
 Barbara Bonney (* 1956), US-amerikanische Sängerin (Sopran) und Gesangspädagogin
 Emma Bonney (* 1976), englische Snooker und English Billiardsspielerin
 Graham Bonney (* 1943), britischer Schlagersänger
 Helmut Bonney (* 1947), deutscher Psychiater und Psychotherapeut
 Maude Bonney (1897–1994), australische Flugpionierin
 Raymond Bonney (1892–1964), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Simon Bonney (* 1961), australischer Rockmusiker und -sänger
 Thérèse Bonney (1894–1978), US-amerikanische Fotografin
 Thomas George Bonney (1833–1923), britischer Geologe

Siehe auch:
 Boney
 Bonny
 Bonnie
 Bonneysee, Salzsee im Viktorialand
 Bonney-Riegel, Gebirgskamm im Viktorialand